Каламар () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Боливар.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 1 января 1848 года.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на левом берегу реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 60 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от города Картахена, административного центра департамента. Абсолютная высота — 5 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Каламар граничит на северо-западе с территориями муниципалитетов Сан-Кристобаль и Соплавьенто, на западе— с муниципалитетами Маатес и Арройоондо, на юге — с муниципалитетами Сан-Хуан-Непомусено и Эль-Гуамо, на юго-востоке — с территорией департамента Магдалена, на севере и северо-востоке — с территорией департамента Атлантико. Площадь муниципалитета составляет 246 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 23 308 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,9 % от населения Каламара, женщины — соответственно 48,1 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 63,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 36,6 %; индейцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 79,1 %.

Экономика 
Основу экономики Каламара составляют сельское хозяйство и речная торговля.
45,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 41,6 % — предприятия сферы обслуживания, 6,5 % — промышленные предприятия, 6 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Боливар